rumianek – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Rumianek – wieś w województwie wielkopolskim, w Polsce

Zobacz też 
 Andrzej Rumianek – powstaniec warszawski
 Ryszard Rumianek – polski duchowny katolicki, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 Stanisław Rumianek – powstaniec warszawski